S-60 – armata przeciwlotnicza
 S-60 – silnik spalinowy
 S-60 Staliniec – ciągnik artyleryjski